Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Afghan Premier League 2013.

Shaheen Asmayee

Simorgh Alborz

Tofan Harirod

Oqaban Hindukush

De Abasin Sape

De Spinghar Bazan

Mawjhai Amu

De Maiwand Atalan

Weblinks 
 Mannschaftskader von Shaheen Asmayee,  Simorgh Alborz, Tofan Harirod, Oqaban Hindukush, De Abasin Sape, De Spinghar Bazan, Mawjhai Amu, De Maiwand Atalan
 Alle Spiele der Saison 2013 auf YouTube

Afghan Premier League 2013
Afghan Premier League
Fußball 2013